Herbersdorf ist der Ortsname von

 Herbersdorf (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Herbersdorf (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Herbersdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Herbersdorf (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Herbersdorf (Gemeinde Stainz), Katastralgemeinde von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Herbersdorf (Allerheiligen bei Wildon), Schloss im Zentrum von und alter Name des Ortes Allerheiligen bei Wildon.

Siehe auch
 Herbertsdorf
 Herbsdorf
 Herpersdorf